Нативидад има више значења:

 Нативидад (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нативидад, Ранчо Нуево (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нативидад (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нативидад (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нативидад, Касас Вијехас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Нативидад (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Нативидад (Нативидад, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нативидад (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нативидад (Санто Доминго Тонала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику